Il singolare del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Novak Đoković che ha battuto in finale Francesco Aldi 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Jérôme Haehnel (semifinali)
 Olivier Mutis (secondo turno)
 Daniele Bracciali (secondo turno)
 Olivier Patience (secondo turno)

 Francesco Aldi (finale)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Novak Đoković (Campione)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2005